Tibitanzl ist der Nachname folgender Personen:

 Josef Tibitanzl (1869–1932), österreichischer Theologe
 Laura Tibitanzl (* 1984), deutsche Ruderin